Corethropsis är ett släkte av svampar. Corethropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corethropsis